Яблоно́вський — прізвище.

Персоналії 
 Яблоновські — шляхетські роди.
 Яблоновський Антон Васильович (1842–1890) — український сценограф і маляр.
 Яблоновський Антоні (1793–1855) — учасник Патріотичного товариства.
 Яблоновський Барнаба Антоній (1732–1799) — познанський воєвода (з 1760), краківський каштелян (з 1782).
 Яблоновський Владислав Юліанович (1865—1956) — польський письменник українського походження, депутат Державної думи Російської імперії III скликання від Варшави.
 Яблоновський Володимир — український етнограф і агроном.
 Яблоновський Людвік (1810–1887) — польський письменник.
 Яблоновський Олександр Валеріан (1829–1913) — польський історик та етнограф.
 Яблоновський Станіслав Ян (1634–1702) — польський державний і військовий діяч.
 Яблоновський Олександр Ян (1670–1723) — представник знатного польського магнатського роду Яблоновських, великий коронний хорунжий.
 Яблоновський Рох Міхал (1712–1780) — польський магнат, політичний діяч Речі Посполитої.
 Ян-Станіслав Яблоновський (канцлер) (1669–1731) — руський воєвода, великий канцлер коронний .

Населений пункт 
 Яблоновський — населений пункт в Адигеї, Росія

Польські прізвища